Maire – termine francese per sindaco

Geografia
 Mairé – comune francese situato nel dipartimento della Vienne
 Lougé-sur-Maire – comune francese situato nel dipartimento dell'Orne
 Mairé-Levescault – comune francese situato nel dipartimento delle Deux-Sèvres nella regione della Nuova Aquitania
 Maire de Castroponce – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León

Onomastica
 Máire – termine irlandese per Maria

Persone
 Arnaud Maire (1979) – ex calciatore francese
 Christopher Maire (1697-1767) – teologo e gesuita britannico
 René Charles Joseph Ernest Maire (1878-1949) – botanico francese
 Maire Tecnimont – gruppo attivo nel settore ingegneristico, edile, tecnologico ed energetico

Altro
 Castello di Saint-Maire – castello di Losanna, nel canton Vaud, Svizzera

Pagine correlate
Le Maire